L'église paroissiale Saint-Ladislas de Kőbánya (Szent László Kőbányai plébániatemplom) est une église catholique romaine de Budapest située dans le quartier de Kőbánya sur Szent László tér.

10e arrondissement de Budapest
Église à Budapest
Architecture Sécession hongroise à Budapest